Откры́тая ли́ния — вертикаль шахматной доски, свободная от пешек.

Теория
Владение открытой линии обычно является существенным позиционным преимуществом. При наличии на доске тяжёлых фигур открытая линия становится важным фактором стратегической борьбы:
 По линии тяжёлые фигуры могут иметь объекты для атаки.
 Линия может служить коммуникацией для вторжению фигур в расположение сил соперника с целью выигрыша материала или создания атаки на короля. Вторжение происходит, как правило, на 7-ю или 8-ю горизонталь.

Часто для захвата открытой линии используют ладейную батарею. Иногда в неё входит также и ферзь.

Пример

В партии Ботвинник — Болеславский решающим стало владение белыми центральной вертикалью:

Чёрные пытаются противостоять давлению белых по линии «d».
26... Сf6
С намерением 27... Лd8.27. с5! 
Однако белые находят возможность для вторжения белых на 7-ю горизонталь.
27... Кс828. Фd7 Ф:b3
29. Ф:b7 
Пешки ферзевого фланга становятся лёгкой добычей белого ферзя.29... Cg5
30. K:g5 hg31. Ф:a6
Выиграв пешку, впоследствии белые сумели реализовать материальный перевес. При этом белая ладья до конца партии занимала активную позицию на линии «d».

Примечания

Литература 

 Котов А.А. Как стать гроссмейстером // Открытые вертикали. М.: Физкультура и спорт, 1985. С. 26—27
 Нимцович Арон Моя система // Открытая линия для ладьи. М.: «Физкультура и спорт», 1984. — С. 69—80
 Сокольский А.П Шахматная партия в её развитии // Борьба за открытую линию. Минск: «Беларусь», 1966 г., С. 83—92
 

Шахматная стратегия